

Patronyme 
Le nom de Faber du Faur est porté par plusieurs personnalités allemandes, ou d'origine allemande (par ordre alphabétique) :

 Adolf von Faber du Faur (1826–1918), ingénieur sidérurgiste allemand ;
 Christian Wilhelm von Faber du Faur (1780–1857), juriste, militaire et peintre allemand ;
 Curt von Faber du Faur (1890–1966), bibliothécaire et germaniste allemand ;
 Georg Friedrich Karl Moritz von Faber du Faur (1886–1971), général et diplomate ;
 Hans von Faber du Faur (1863–1940), peintre et militaire allemand ;
 Irmgard von Faber du Faur (1894–1955), écrivaine allemande ;
 Karin von Faber du Faur (1940-?), journaliste et présentatrice allemande ;
 Maria von Faber du Faur (?-?), actrice et formatrice d'acteurs ;
 Otto von Faber du Faur (1828–1901), peintre et militaire allemand ;
 Wilhelm von Faber du Faur (1786–1855), ingénieur sidérurgiste allemand.

Voir aussi